

Волоколамськ — місто в Московській області.
 Волоколамськ — міське поселення у Волоколамському районі Московської області.
 Волоколамськ — залізнична станція Ризького напрямку Московської залізниці.

Див. також 
 Волоколамська (значення)